McKinley puede referirse a:

 William McKinley (1843-1901), político estadounidense, presidente entre 1897 y 1901.
 Monte McKinley (actualmente denominado Denali), en el Parque nacional y reserva Denali (Alaska).
 Condado de McKinley, en el estado de Nuevo México (Estados Unidos).
 McKinley Singleton, exjugador de baloncesto estadounidense.